La Nuit rwandaise est le titre de plusieurs œuvres consacrées au génocide au Rwanda, et au rôle de la France dans celui-ci :
 La Nuit rwandaise, essai de Jean-Paul Gouteux publié en 2002 ;
 La Nuit rwandaise, revue annuelle publiée depuis 2007 par la maison d'édition L'Esprit frappeur.